Fazenda Boa Vista (Andrelândia)
 Fazenda Boa Vista (Paraíba do Sul)

Veja também 
 Fazenda São José da Boa Vista

Desambiguações de fazendas